Damals im Sommer ist der Titel von

 Damals im Sommer (1949) (In the Good Old Summertime), US-amerikanische Filmkomödie des Regisseurs Robert Z. Leonard
 Damals im Sommer (1972) (That Certain Summer), US-amerikanisches Filmdrama des Regisseurs Lamont Johnson